Ecateo di Mileto (550 a.C.-476 a.C.) – geografo e storico greco antico
 Ecateo di Abdera (IV secolo a.C. – III secolo a.C.) – storico e filosofo greco antico